Het CONCACAF kampioenschap voor vrouwen 1991 was de 1e editie van het voetbal CONCACAF kampioenschap voor vrouwen. Het werd gehouden in Port-au-Prince, Haïti en werd gewonnen door de Verenigde Staten, dat zich daardoor plaatste voor het WK vrouwenvoetbal 1991 in China.

Deelname

Groepsfase

Groep A

Wedstrijdresultaten 
18 april 1991

20 april 1991

22 april 1991

Groep B

Wedstrijdresultaten 
16 april 1991

17 april 1991

19 april 1991

21 april 1991

Halve finales 
24 april 1991

25 april 1991

Troostfinale 
27 april 1991

Finale 
28 april 1991

V
Voetbal in 1991
Voetbal in Haïti